Практическая психология (в XIX веке — опытная п.) — раздел психологии, занимающийся практическим применением её знаний.

Самостоятельными областями практической психологии являются: психологическое консультирование, психологическое тестирование, психологическая коррекция. Практическая психология передаёт свои знания в форме рекомендаций профессиональным психологам, которые относятся к влиянию на психику и деятельность людей. Методы могут быть индивидуальными и групповыми. Индивидуальные методы (психоанализ, аутотренинг, логотерапия) используются при работе наедине с клиентом. Групповые методы — с группой людей. К методам, позволяющим работать с группой, относятся: аутотренинг, гештальтгруппы, группы встреч, группы телесной терапии, группы терапии искусством, логотерапия, психоанализ, психодрама, психологическое консультирование, психологическая коррекция, психологическое тестирование, Т-группы.

Описание 
Практика психологии зачастую значительно опережает теорию. Различные препятствия, в частности, отсутствие методов, позволяющих экспериментально проверить необходимые в практике данные, значительно сдерживают развитие теории, которая порой с трудом обеспечивает постоянно растущие запросы практики. В первую очередь это касается практики психотерапии: огромное множество психических расстройств существуют уже многие тысячелетия, а теория по ним только-только начинает формироваться. Белые пятна теории практические психологи часто заполняют с помощью гипотез слабо обоснованных теоретически, но работающих на практике.

Психологическая наука всё более активно включается в решение практических задач возникающих в разных сферах общественной практики. Можно утверждать что психологическая наука в современных условиях, вступает в качественно новый этап своего развития и применения её к себе подобному виду. Учитывая то, что практики и теоретики являются индивидуальностями, можно сказать что Альфред Адлер, выдвинул правильную теорию: индивидуальная психология показывает, что человеческое поведение обусловлено сочетанием чувства общности и стремлением к личному превосходству, перед другими людьми. В подтверждение его теории Карл Густав Юнг также доказал, данную теорию при помощи архетипа человека, в которую входят психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, вследствие чего возникает «тень» человека. В большинстве случаев, пример «тени» — это не осознанное поведение человека, или мотив личной выгоды. Теория Леопольда Сонди, также подтверждает тест проводимый индивиду, который выявляет психические отклонения. 

Ввиду разности мнений и убеждений, определённых авторитетных кругов, можно сказать, что это предмет дискуссии в области психологии.

Организации

В России 
 Российское Психологическое Общество
 Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига
 Общество семейных консультантов и психотерапевтов
 Общество группового анализа
 Российская ассоциация юнгианской песочной терапии
 Арт-терапевтическая ассоциация
 Ассоциация танцевально-двигательной терапии
 Ассоциация перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы
 Федерация психологов-консультантов онлайн
 Общество психоаналитической психотерапии
 Русское психоаналитическое общество
 Европейская Конфедерация Психоаналитической Психотерапии - Россия
 Ассоциация телесно-ориентированных психотерапевтов
 Международное профессиональное психоаналитическое общество  
 Ассоциация трансперсональной психологии и психотерапии
 Восточно-Европейская Ассоциация Экзистенциальной Терапии
 Балинтовское общество
 Российская Психотерапевтическая Ассоциация
 Международная Ассоциация профессионалов развития личности
 Университет Практической психологии

См. также 
 Практический психолог
 Индивидуальная психология

Примечания

Литература 
 

Практическая психология